Karlsfelde ist ein Ortsname:
 in Deutschland:
 Karlsfelde (Strasburg), Ortsbereich der Stadt Strasburg (Uckermark), Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 in Polen:
 Karlsfelde, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Radziszewo (Pozezdrze) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Karlsfelde, bis 1937: Scholastikowo, Kreis Flatow, Westpreußen, seit 1945: Scholastykowo in der Woiwodschaft Großpolen
 Karlsfelde, Kreis Friedland, ab 1927: Kreis Bartenstein, Ostpreußen, seit 1945: Karolewo (Sępopol) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Karlsfelde, Kreis Königsberg (Neumark), Brandenburg, seit 1945: Ostępy in der Woiwodschaft Westpommern
 Karlsfelde, Kreis Soldin (Neumark), Brandenburg, seit 1945: Mierzawy in der Woiwodschaft Westpommern
 Karlsfelde, Kreis Stolp, Pommern, seit 1945: Połupino in der Woiwodschaft Pommern

Siehe auch: Karlsfeld (Begriffsklärung)